(726) Джоэлла () — астероид главного пояса астероидов, который был открыт 22 ноября 1911 года американским астрономом Джоэлом Меткалфом в обсерватории города Уинчестер и назван в честь женской формы имени первооткрывателя.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Джоэлом Меткалфом